E93 peut faire référence à :
 BMW E93 cabriolet, version cabriolet de la série de voitures BMW E90 ;
 Route européenne 93, une route en Russie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres